Faeröers voetbalelftal (mannen)
 Faeröers voetbalelftal (vrouwen)
 Faeröers voetbalelftal onder 21 (mannen)